Мурахо́вский — фамилия; имеет женскую форму .

 Мураховский, Александр Григорьевич (род. 1971) — министр здравоохранения Омской области с 2020 года, главный врач БСМП № 1 в Омске (2018—2020), кандидат медицинских наук.
 Мураховский, Виктор Иванович (род. 1954) — российский военный и общественный деятель, полковник запаса, член Экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии при правительстве Российской Федерации.
 Мураховский, Всеволод Серафимович (1926—2017) — советский партийный и государственный деятель.